O’Keeffe ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide O’Keeffe (1776–1865), irische Schriftstellerin und Dichterin
 Arthur Lanigan-O’Keeffe (* 1991), irischer Moderner Fünfkämpfer 
 Batt O’Keeffe (* 1945), irischer Politiker
 Ben O’Keeffe (* 1989), neuseeländischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 David O’Keeffe (* 1953), britischer Jurist
 Douglas O’Keeffe (* 1966), kanadischer Schauspieler
 Georgia O’Keeffe (1887–1986), US-amerikanische Malerin
 Joel O’Keeffe, australischer Musiker
 John O’Keeffe (auch John O’Keefe; 1747–1833), irischer Dramatiker und Schauspieler
 James O’Keeffe (1912–1986), irischer Politiker
 James George O’Keeffe (1865–1937), irischer Autor 
 Jonathan Michael Francis O’Keeffe, eigentlicher Name von Jonathan Rhys Meyers (* 1977), irischer Schauspieler
 Miles O’Keeffe (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Natasha O’Keeffe (* 1986), britische Schauspielerin
 Ryan O’Keeffe, australischer Musiker

Siehe auch:
 Georgia O’Keeffe Museum, in Santa Fe, Neu-Mexiko, Vereinigte Staaten
 O’Keefe